Винер-Нойштадт:

Топонимы 
 Винер-Нойштадт (Штадт) — город в Австрии.
 Винер-Нойштадт — политический округ в Австрии, входит в федеральную землю Нижняя Австрия.
 Винер-Нойштадт — остров архипелага Земля Франца-Иосифа, назван в честь города.

См. также 
 Винер-Нойштадт — австрийский футбольный клуб.